Die Liste der Fahnenträger der österreichischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger österreichischer Mannschaften bei den Eröffnungs- und Abschlussfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 
 Olympische Geschichte Österreichs

Weblinks 
 Österreichische Fahnenträger bei Olympischen Spielen www.sports-reference.com

Einzelnachweise 

Osterreich
!Fahnentrager